Hautala ist der Nachname von:

 Heidi Hautala (* 1955), finnische Politikerin
 Kristina Hautala (* 1948), finnische Popsängerin